setge de Carcassona (508)
 Setge de Carcassona (725)
 Setge de Carcassona (1209)
 Setge de Carcassona (1240)